La famille Pisano est une famille de sculpteurs et d'architectes italiens de la province de Pise (d'où ils tirent leur nom) qui se sont illustrés dans des monuments gothiques de la Toscane :
 Nicola Pisano (1220-1278), architecte et sculpteur classique de la première période gothique
 Giovanni Pisano (1248-1317), son fils, sculpteur et architecte gothique français et classique pisan.

Liens internes 
 Le peintre et historien d'art Giorgio Vasari a rédigé leurs biographies dans le Vite.

Architecte italien du XIIIe siècle
Famille d'artistes italiens